Slamflugor kan avse:

Slamflugor (Eristalis) – ett släkte i familjen blomflugor
Slamflugor (Eristalinus) – ett släkte i familjen blomflugor